Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „11” lub „XI”:

Polska:
 XI Brygada Kawalerii (1924–1929)

Austro-węgierska:
 11 Brygada Kawalerii (do 1918)